Seznam občin departmaja Tarn zajema 324 občin.

(CAC) Communauté d'agglomération de Castres-Mazamet, ustanovljena leta 2000.
(CAA) Communauté d'agglomération de l'Albigeois, ustanovljena leta 2003.

Tarn